Горбоконик ():

 Горбоконик — російська казка у віршах Петра Єршова.
 Горбоконик — балет за однойменною казкою Петра Єршова.
 Горбоконик — радянський мультфільм, створений на студії «Союзмультфільм» реж. І. Івановим-Вано в 2-х версіях — 1947 і 1975 рр.
 Горбоконик — радянський художній фільм 1941 р. режисера Олександра Роу.
 Горбоконик — російський фільм 2020 р. в жанрі фентезі режисера Олега Погодіна.